Louis Duclot (), imprimeur français ;
 Alain Séguy-Duclot (1961-), philosophe français.

Voir aussi